Budi ist der Familienname folgender Personen:

 Paulus Budi Kleden (* 1965), indonesischer Theologe und Hochschullehrer; 12. Generalsuperior der Steyler Missionare
 Pjetër Budi (1566–1622), Bischof der Diözese Sapa und Sarda in Nordalbanien

Siehe auch:
 Budy
 Boody
 Buti (Begriffsklärung)